La Guásima kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Guásima, Rosario, 
 La Guásima, Concordia, 
 La Guásima, Veracruz, 
 La Guásima, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar